Дом, который построил Свифт — название произведений:

 «Дом, который построил Свифт» — пьеса Григория Горина.
 «Дом, который построил Свифт» — спектакль, см. Театр Дождей (Санкт-Петербург).
 «Дом, который построил Свифт» — спектакль московского театра имени Пушкина (премьера 19 марта 2016 года)
 «Дом, который построил Свифт» — советский художественный телефильм 1982 года по пьесе Григория Горина.

См. также 
 Дом, который построил Джек (значения)

Примечания